Сірко — українське прізвище.
 Іван Сірко (1605 (1610) — 1680) — подільський шляхтич, козацький ватажок, кальницький полковник, напівлегендарний кошовий отаман Запорозької Січі й усього Війська Запорозького Низового. Здобув перемогу в 65 боях. Герой багатьох українських пісень та казок. Після своєї смерті вважався характерником.
 Сірко Василь Петрович (1899 р. — 1937) — учасник революційного руху на західноукраїнських землях, український комуністичний діяч.
 Іван Сірко (1831 — 14 грудня 1893) — греко-католицький священик, москвофіл, посол до Галицького сейму, громадський діяч.
 Божена Сірко — (1909 — 1988) —українська та чеська письменниця, громадська діячка.
 Маріетта Капніст-Сірко (1914 — 1993) — українська актриса.

Сірко — поширена в українській мові кличка для собак; поширене прізвисько серед письменників.
 Сірко — одна з найпоширеніших кличок собак в українській мові.
 Сірко — українська народна казка про пса Сірка. Послугувала основою для радянського мультфільму Жив був пес.
 Сірко — псевдонім військового діяча, члена уряду УНР, організатора українського підпілля на півдні України Василя Шкляра.
 Сірко — псевдонім польського письменника Вацлава Серошевського.

Інше
 Іван Сірко — срібна пам'ятна монета номіналом 10 гривень, випущена Національним банком України, присвячена видатному козацькому очільнику Івану Сірку.

Українські прізвища